Дуловка — названиенаселённых пунктов в России:
 Дуловка — деревня в Островском районе Псковской области.
 Дуловка — деревня в Петровском районе Тамбовской области, упразднена в 2003 г.